Die Carol Weymuller US Open 2007 fanden vom 27. November bis 2. Dezember 2007 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Es fungierte sowohl als Carol Weymuller Open als auch als US Open. Das Preisgeld betrug 42.450 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Rachael Grinham, die nicht erneut teilnahm. Das Finale gewann die topgesetzte Natalie Grainger gegen die an Position fünf gesetzte Jenny Duncalf mit 9:3, 9:4 und 9:6. Es war Graingers 16. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2007/08
2007
2007
Sportveranstaltung in Brooklyn